Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1939 — 13-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 3 лютого по 12 лютого 1939 року. Матчі відбувались у Базелі та Цюриху. 

У рамках чемпіонату світу пройшов 24-й чемпіонат Європи.

Попередній етап

Група А 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група В 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група С 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група D 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Втішний раунд 9 - 14 місця

Група А 

Таблиця

Група В 

Таблиця

Матч за 9 місце

Другий раунд

Група А 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Група В 

Таблиця

Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, Пер = перемоги, Н = нічиї, Пор = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Матчі за 5 - 8 місце 

Таблиця

Фінальний раунд 

Таблиця

Матч за 3 місце (Європейській фінал)

Підсумкова таблиця чемпіонату світу

Призери чемпіонату Європи

Посилання 
 Архів    

 

1939 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у Швейцарії
Лютий 1939